Hero, Hero е компилационен албум на британската хевиметъл група Judas Priest. Съдържа всички десет песни от Rocka Rolla (1974), шест от Sad Wings of Destiny (1976) и алтернативна версия на Diamonds And Rust.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали, хармоника
 Кенет Даунинг – китара
 Глен Типтън – китара, клавиши, бек вокали
 Йън Хил – бас
 Алън Муур – барабани
 Джон Хинч – барабани

Песни

Бележки 

Албуми на Джудас Прийст
Музикални албуми от 1981 година
Компилации